Biografies:
 Enrique Rabell (1941-), nedador mexicà
 Josep Lluís Franco Rabell, conegut com a Lluís Rabell (1954-), polític català
 Prudenci Rabell i Pubill (1835-1906), industrial català emigrat a Cuba.